USS Frolic je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Frolic (1813) 
 USS Frolic (1862)

Frolic